Ctèsicles, historiador grec
 Ctèsicles, escultor grec
 Ctèsicles, militar atenès